Blaeu kan inom kartografi syfta på

 Willem Janszoon Blaeu (1571-1638);
 hans son Joan Blaeu (1596-1673).